Гожуловский сельский совет () — входит в состав
Полтавского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Гожулы.

Населённые пункты совета 
 
 с. Гожулы 
 с. Андреевка 
 с. Биологическое 
 с. Зоревка

Примечания